Västra Mörtsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Västra Mörtsjön, Uppland, sjö i Norrtälje kommun,  (6,59 ha)
Västra Mörtsjön, Jämtland, sjö i Ragunda kommun,  (2,45 km²)

Se även
Mörtsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn